Незамаевская волость — волость в составе Медынского уезда Калужской губернии. Центр —  существующее село Незамаево.

Примечания 

Волости Медынского уезда